Lukáš Klein e Alex Molčan erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Jonathan Eysseric e Quentin Halys hanno sconfitto Hendrik Jebens e Niklas Schell con il punteggio di 7-6(8-6), 6-2.

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (quarti di finale)
  Denys Molčanov /  Antonio Šančić (quarti di finale, ritirati)

  Manuel Guinard /  Albano Olivetti (quarti di finale) 
  Benjamin Bonzi /  Antoine Hoang (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger La Manche 2022